Clair Obscur – gruppo musicale francese
 Clair-obscur – album di Bernard Lavilliers del 1997
 Clair-obscur – album di Françoise Hardy del 2000
 Clair Obscur – film del 1988 diretto da Bashar Shbib